Parti de la liberté et du progrès, parti politique belge unitaire, anciennement appelé Parti libéral
 Parti de la liberté et du progrès, parti politique belge francophone, issu de la scission du précédent en 1972
 Parti de la liberté et du progrès, un parti libéral biélorusse.
 Parti pour la libération du peuple, un parti politique sénégalais

Voir aussi